Физиолог:

 Физиолог — специалист в области физиологии.
 «Физиолог» — сборник сведений о животных и минералах.